La tumba de las luciérnagas hace referencia a:

 La tumba de las luciérnagas, una novela corta semiautobiográfica publicada en 1967 y escrita por Akiyuki Nosaka.
 Las películas japonesas dramáticas basadas en esta obra:
La tumba de las luciérnagas (1988), dirigida por Isao Takahata.
 La tumba de las luciérnagas (2005), dirigida por Tôya Satô.
 La tumba de las luciérnagas (2008), dirigida por Tarô Hyûgaji.